Аббревиатура ИРМ может означать:
 ИРМ «Жук» (от ) — советская инженерная машина военного назначения
 ИРМ (от ) — международная рабочая организация
 Институт реакторных материалов